АРБ

Аббревиатура 
 Армейский рукопашный бой
 Академия русского балета
 Ассоциация российских банков
 Автономная Республика Бадахшан

См. также 
 Арб